Саудовская Про-Лига 2001/2002 () — 
26-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 10 октября 2001 года и завершился 1 мая 2002 года.

Клубы

Турнирная таблица

Календарь

Плей-офф за чемпионство

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

2001/2002
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2001 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002